«Party's Just Begun (Again)» () — промо-сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «Whoa, Nelly!». Випущений 29 вересня 2000 року лейблом DreamWorks.

Списки композицій і форматів 
 12" Vinyl 
 «Party's Just Begun (Again)» (LP Version) — 3:58
 «Party's Just Begun (Again)» (Decibel's Mix) — 6:28
 «Party's Just Begun (Again)» (Syndicate Mix) — 7:02
 «Party's Just Begun (Again)» (Gavo's Deep Fried Club Mix) — 7:15
 «Party's Just Begun (Again)» (Choroni Mix) — 4:29
 «Party's Just Begun (Again)» (Reprise) — 4:53
 «Party's Just Begun (Again)» (Vocal Mix) — 3:37

 Promotional Single
 «Party's Just Begun (Again)» (Main Version) — 4:02
 «Party's Just Begun (Again)» (Syndicate Radio Mix) — 4:39

Примітки 

Сингли 2000
Сингли Неллі Фуртаду